Za Ródinu (, ‘Por la Patria’) puede referirse a:

 Za Ródinu, una localidad del krai de Krasnodar (Rusia); 
 Za Ródinu, za Stálina! (‘¡Por la Patria, por Stalin!’), grito de guerra del ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial; o
 Za Ródinu, periódico en ruso publicado por las autoridades alemanas de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial.